Llobí o tramús
 Una de les llengües de Mèxic
 Vulva (nom vulgar)